O Democrata Futebol Clube foi um clube brasileiro de futebol, da cidade de Salvador, capital do Estado da Bahia. Suas cores eram preto e amarelo.

Títulos

Estaduais
Vice-Campeonato Baiano 2ª Divisão: 1923.

Clubes de futebol extintos da Bahia
Esporte de Salvador